Ла-Фере — муніципалітет у Франції

 Фере Едуард Вадимович  генерал-полковник МВС України
 Клод Франсуа Фере — французький дивізійний генерал під час Наполеонівських війн
 Жульєн Фере — французький футболіст

Див. також 
 Фаре